Сельское поселение Анхимовское — сельское поселение в составе Вытегорского района Вологодской области.
Центр — посёлок Белоусово, расположенный в 9 км от районного центра на берегу Волго-Балтийского канала.

География 
Расположено в западной части района. Граничит:
 на западе с Коштугским, Мегорским и Казаковским сельскими поселениями,
 на севере с городским поселением Вытегра и Андомским сельским поселением,
 на востоке с Девятинским и Алмозерским сельскими поселениями,
 на юго-востоке с Шольским сельским поселением Белозерского района,
 на юге с Вепсским национальным сельским поселеним Бабаевского района.

По территории сельского поселения проходит автодорога . На территории располагаются Вытегорское и Белоусовское водохранилища, множество озёр (Кудомозеро, Тагажмозеро, Гавдозеро, Надречозеро, Ежозеро, Лемозеро, Большое Шимозеро, Сапозеро, Качозеро, Лухтозеро и др.), протекают реки Вытегра, Нагажма, Тагажма (на ней расположен природный водопад-падун), Кудома, Бучнуха, Лема, Чекручей, Шомрека, Кимрека. В деревне Анхимово находится памятник культурного наследия — усыпальница Лопарёва.

История 
За время существования Анхимовского сельсовета его состав неоднократно расширялся: в его состав вошли Сперовский, Ежезерский и в 1986 году Ундозерский сельсоветы. В 1970 году центр сельсовета был перенесён из деревни Анхимово в посёлок Белоусово.

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. В состав Анхимовского сельсовета входили 28 населённых пунктов.

22 мая 2001 года были упразднены деревни Дундуково, Сельга и Ясково.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Анхимовский сельсовет был преобразован в сельское поселение Анхимовское.

Экономика 
На территории сельского поселения работают Вытегорский лесхоз, Белоусовская средняя школа, Сперовская начальная школа, медпункты, 2 клуба, 3 библиотеки, 2 отделения связи, Дом культуры, магазины, столовые.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 25 населённых пунктов, в том числе
1 посёлок,
24 деревни, из которых 14 жилые.

Упразднённые населёные пункты:

Местное самоуправление 
 Главы сельского поселения 
 Люсков Сергей Анатольевич
 с 05.06.2016 года - Селина Ольга Александровна

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Анхимовское Официальный сайт
 Администрация сельского поселения Анхимовское "В контакте"
 Сельское поселение Анхимовское на сайте администрации Вытегорского района

Муниципальные образования Вытегорского района
Сельские поселения Вологодской области